Root Mean Square (RMS) steht für:

 Quadratisches Mittel
 das quadratische Mittel in der Elektrotechnik, siehe Effektivwert
 den Effektivwert elektrischer Leistung, siehe Musikleistung#Begriff RMS-Leistung